Suva är ett släkte av insekter. Suva ingår i familjen Meenoplidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar